Gonzaga kan syfta på:

 Gonzaga – en italiensk furstesläkt 
 Gonzaga (djur) – ett släkte av insekter

Geografi

Brasilien 

 Gonzaga (kommun), Minas Gerais,

Filippinerna 

 Gonzaga (Cagayan),

Italien 

 Gonzaga, Lombardiet, kommun, Lombardiet, Provincia di Mantova, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar